Division 1 i handboll för herrar 2009/2010 var den tredje högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2009/2010.

Norra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

IF Swithiod HK skulle ha spelat i serien men drog sig ur och de ersattes av den nybildade föreningen Västerås/Irsta HK. IK Cyrus skulle ha spelat i den här divisionen, men flyttades till Division 1 södra efter att IFK Karlskrona dragit sig ur.

Södra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

IFK Karlskrona drog sig ur och ersattes av IK Cyrus.

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
Västerås/Irsta HK – H 65 Höör 61–60 (38–28, 23–32)
Eslöv HF – Rimbo HK 65–73 (34–39, 31–34)

Direkt off
Västerås/Irsta HK – IFK Trelleborg 0–2 i matcher (26–34, 19–38)
Rimbo HK – HK Eskil 2–1 i matcher (29–38, 42–40, 36–30)

Kvalspel till Division 1

Semi off
Semi off bestod av åtta lag från Division 2, där de fyra vinnarna gick vidare till Direkt off.

Brännans IF – AIK 57–66 (29–37, 28–29)
Örebro SK – Ricoh HK 44–66 (22–31, 22–35)
Hultsfreds HF – HK Varberg 50–69 (24–35, 26–34)
Mölndals HF – Vinslöv HK 63–47 (30–19, 33–28)

Direkt off
Direkt off bestod av fyra vinnare från semi off och fyra lag från Division 1 och spelades i bäst av tre matcher.

AIK – Lidingö SK 1–2 i matcher (29–28 (e fl), 23–32, 20–21)
Ricoh HK – Tyresö IF 2–0 i matcher (34–29, 30–28)
HK Varberg – Linköpings HK 1–2 i matcher (31–27, 22–28, 26–33)
Mölndals HF – BK Heid 1–2 i matcher (27–24, 24–30, 25–31)

Källa
Everysport.com

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
Handbollssäsongen 2009/2010
2009/2010